В Сербии проводятся регулярно парламентские и президентские выборы. Последние выборы в Народную скупщину Сербии, куда избираются на 4 года 250 депутатов, состоялись в 2016 году: в стране действует многопартийная система, минимальный процент голосов для прохода в парламент партии составляет 5% (для партий национальных меньшинств он составляет 0,4%). Президент избирается всенародным голосованием на 5 лет.

Ранее действующим президентом страны, одержавшим победу на выборах 2012 года, являлся Томислав Николич, однако победивший на выборах 2017 года Александр Вучич сменил его на посту в мае 2017 года.

Кроме того Республиканская избирательная комиссия Сербии проводит каждые 4 года выборы совета национальных меньшинств.

Результаты последних выборов

Президентские

Парламентские

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт Республиканской избирательной комиссии Сербии 
 Dva veka razvoja Srbije — statisticki pregled 
 Список выборов в Сербии на сайте Республиканского института статистики (с 1974 года) 

Выборы в Сербии